Кернахан () — Ирландская фамилия. Известные носители:

 Кернахан, Алан (род. 1967) — ирландский футболист
  (род. 1964) — австралийский кантри исполнитель 
  (род. 1968) — австралийская кантри исполнительница, сестра Ли Кернахана
  (род. 1939) — канадский писатель 

Ирландские фамилии